Valfrid est un prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (1894-1918), pilote de chasse finlandais
 (1877-1967), femme politique suédois

Homonymie de prénom